Sacramentum est un mot latin signifiant sacrement :
 
 dans la Rome antique, le sacramentum est un terme de droit, désignant une somme déposée comme garantie de sa bonne foi (de cet usage, le mot sacramentum a donné serment) ;
 En religion, ce mot désigne le plus souvent l'Eucharistie en tant que Saint-Sacrement ; cf Redemptionis Sacramentum et 
 C’est aussi un groupe de metal suédois : voir Sacramentum (groupe)